Boissière es la abreviatura científica del botánico J.C. Boissière fl. 1980

La Boissière puede aludir a 
 La Boissière, comuna francesa situada en Calvados.
 La Boissière, comuna francesa situada en  Eure.
 La Boissière, comuna francesa situada en  el Hérault.
 La Boissière, comuna francesa situada en  Jura.
 La Boissière, comuna francesa situada en Mayenne.
 La Boissière-d'Ans, comuna francesa situada en la Dordoña.
 La Boissière-de-Montaigu, comuna francesa situada en Vendée.
 La Boissière-des-Landes, comuna francesa situada en Vendée.
 La Boissière-du-Doré, comuna francesa situada en Loira Atlántico.
 La Boissière-École, comuna francesa situada en Yvelines.
 La Boissière-en-Gâtine, comuna francesa situada en Deux-Sèvres.
 La Boissière-sur-Èvre, comuna francesa situada en Maine y Loira.